Les mots anulatus, anulata et anulatum (ou annulatus, annulata et annulatum) sont originellement trois déclinaisons (notamment le nominatif singulier masculin, féminin et neutre) d'un adjectif latin signifiant « portant un anneau ».

En taxonomie, les mots anulatus, anulata, anulatum, annulatus, annulata et annulatum sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer de nombreuses espèces animales et végétales (surtout animales). Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter les listes générées automatiquement : anulatus, anulata, anulatum, annulatus, annulata et annulatum.

Notes et références 

Épithète spécifique